Фаруэлл ():

Фамилия, известные носители:
 Фаруэлл, Оливер Аткинс (1867—1944) — американский ботаник.
 Фаруэлл, Леонард (1819–1889) — американский политик.

Населенные пункты:
Фаруэлл (Калифорния)
Фаруэлл (город, Миннесота)
Фаруэлл (Мичиган)
Фаруэлл (Небраска)
Фаруэлл (Техас)